Hylkkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hylkkari, Raumo, Satakunta, 
 Hylkkari, Nystad, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar